Октя́брьск — топоним.

Населённые пункты

Казахстан 
 Октябрьск — до 1997 года название города Кандыагаш в Актюбинской области, административного центра Мугалжарского района.

Россия 
 Октябрьск — деревня в Мечетлинском районе Башкортостана.
 Октябрьск — деревня в Учалинском районе Башкортостана.
 Октябрьск — посёлок в Братском районе Иркутской области.
 Октябрьск — город в Самарской области, административный центр и единственный населённый пункт одноименного городского округа.

Таджикистан 
 Октябрьск — до 1998 года название посёлка городского типа Исмоили Сомони в Хатлонской области.

Туркменистан 
 Октябрьск — до 1993 года название города имени Сапармурата Туркменбаши.
 Октябрьск — до 2010 года название поселка Ходжагала в Сердарабатском этрапе Лебапского вилаята.

Порт 
 Октябрьск — название морского порта «Ольвия» в Днепро-Бугском лимане (Украина) до 18 октября 2016 года.

См. также 
 Октябрьский
 Октябрьское
 Октябрь (значения)